Бейка:

 Бейка — аал в Усть-Абаканском районе Хакасии.
 Бейка — аал в Аскизском районе Хакасии.
 Бейка — река Уйбатской степи Южно-Минусинской котловины.
 Бейка — река отрогов Абаканского хребта.
 Бейка — город в Эфиопии.
 Бейка (косая бейка) — вид тесьмы.
 Бейка, Давид Самуилович (1885—1946) — советский партийный деятель.